Castelnovo di Sotto — comuna italiana da Emília Romagna
 Castelnovo Bariano — comuna italiana do Vêneto
 Castelnovo ne' Monti — comuna italiana da Emília Romagna
 Castelnovo del Friuli — comuna italiana da Friuli Veneza Giúlia

Ver também 

Desambiguações de topônimos